Гі́бсон або Ґі́бсон () — патронімічне прізвище з англійськими коренями. Прізвище походить від Gib скороченої форми нормандсько-французького особового імені Гільберт. Це ім'я було популярним в Англії в середні віки й від нього пішли прізвища Gibson, Gibbs та Gipps у значенні «son of Gib» (син Гільберта).

Відомі носії

А 
 Алтея Гібсон (; 1927—2003) — американська тенісистка.

В 
 Вільям Гібсон (; 1948) — американсько-канадський письменник-фантаст.

Ґ 
 Ґабрієлла Ґібсон (; ?) — британська вчена-ентомолог, спеціалістка з комарів.

Д 
 Даррон Гібсон (;  1987) — ірландський футболіст, півзахисник.
 Деббі Гібсон (;  1970) — американська співачка та акторка.
 Делфін Ґібсон (, уроджена — Такер, ; 1903—2018) — американська супердовгожителька.
 Деніел Хірам Гібсон (;  1986) — американський професійний баскетболіст.
 Джеймс Вільям Гібсон (; 1877—1951) — британський бізнесмен.
 Джефрі Гібсон (;  1972) — американський художник та скульптор народності Чокто-Черокі.
 Джилл Гібсон (;  1942) — американська співачка, автор пісень, фотограф, художник та скульптор.
 Джон Гібсон:
  (; 1790—1866) — англійський скульптор.
 Джон Гібсон (;  1959) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.
 Джон Гібсон (;  1993) — американський хокеїст, воротар.
 Джулі Гібсон (, уроджена — Каміль Соре, ; 1913—2019) — американська акторка та співачка.

Е 
 Едвард Джордж Гібсон (;  1936) — колишній астронавт НАСА, американський пілот, інженер і фізик.

К 
 Кем Гібсон (;  1982) — новозеландський плавець, кчасник Олімпійських Ігор 2004, 2008 років.
 Кріс Гібсон (;  1964) — американський політик-республіканець.

М 
 Мел Гібсон (;  1956) — австрало-американський актор, режисер, сценарист і кінопродюсер.

Р 
 Роберт Гібсон:
 Роб Гібсон (;  1986) — канадський веслувальник, олімпійський медаліст (2012).
 Роберт Гібсон (;  1946) — астронавт НАСА.

С 
 С'юзі Ґібсон (; 1890—2006) — американська супердовгожителька

Т 
 Тадж Гібсон (;  1985) — американський професійний баскетболіст.
 Тайріз Гібсон (;  1978) — американський актор, співак, автор пісень, продюсер, віджей, сценарист, модель.
 Томас Гібсон (;  1962) — американський актор.

У 
 Урсула Гібсон () — професор фізики, яка спеціалізується на новітніх оптоволокнах із серцевиною.

Ч 
 Чарльз Дейна Гібсон (; 1867—1944) — американський художник та ілюстратор.

Примітки 

Патронімічні прізвища